Polling (informatika)

 Németország
Polling, település Bajorországban, Mühldorf am Inn járásban
Polling, település Bajorországban, Weilheim-Schongau járásban